Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1958/59 war die siebte Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinland-Liga genannt. Diese Liga stellte bis 1963 den Unterbau zur II. Division Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig. Es war die dritte Saison, in der die Liga mit zwei Spielstaffeln Ost und West spielte. Zwischen den beiden Staffelsiegern wurde der Rheinlandmeister ermittelt.

Abschlusstabellen 
Rheinlandmeister wurde der Sieger der Staffel West Germania Metternich nach einem 4:1-Sieg über Ost-Meister SC Rhein-Ahr Sinzig. Die anschließende Aufstiegsrunde zur II. Division Südwest beendete Metternich erfolglos auf dem letzten Platz und musste weiter in der Amateurliga spielen.

Den Abstieg in die 2. Amateurliga mussten die Amateure der Spvgg Andernach, die SG 06 Betzdorf, die SpVgg Bendorf und der SV Woppenroth antreten.

Für die nachfolgende Saison 1959/60, kamen als Aufsteiger aus den 2. Amateurligen:
 in die Staffel Ost: SC Eitelborn
 in die Staffel West: SV Ehrang, VfB Lützel und BSV Weißenthurm

Der VfL Trier kam als Absteiger aus der II. Division und spielte in der folgenden Saison in der Staffel West.

Der SSV Heimbach-Weis und Eintracht Höhr-Grenzhausen wechselten nach dieser Saison von der West- in die Ost-Staffel.

Staffel Ost

Staffel West

Staffelendspiel 
Das Staffelendspiel gewann Germania Metternich mit 4:1 gegen den SC Rhein-Ahr Sinzig. Germania Metternich qualifizierte sich damit für die Aufstiegsrunde zur zweitklassigen II. Division.

|}

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1958/59 bei f-archiv.de

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1958/59
1958